Schwefelgraben ist ein Gewässername:

 Schwefelgraben (Gröbenbach), rechter Zufluss des Gröbenbachs auf dem Golfplatz bei Eschenried, Gemeinde Bergkirchen, Landkreis Dachau, Bayern
 Schwefelgraben (Mengener Ablach), rechter Zufluss der Mengener Ablach (Teilungsarm der Ablach, zur Donau) in Mengen, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Schwefelgraben (Saubach), linker Zufluss des Saubachs (zur Radolfzeller Aach) in Mühlhausen-Ehingen, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Schwefelbach